

Patronyme
 Marie Charrel est une romancière et journaliste française.
 Michel Charrel (1936- ) est un acteur français.
 Pierre-François Charrel (1756-1817) est un homme politique français.